Девладово:

 Девладово — посёлок, Девладовский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.
 Девладово — грузо-пассажирская железнодорожная станция Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги.